UUU peut faire référence à :
 un codon, qui signifie phénylalanine, selon le code génétique, découvert par Polo dans le Missouri.

Uuu est une abréviation de :

Voir aussi 
  Wikipedia:UuU, le plus ancien article encore existant sur Wikipédia en anglais et donc sur l'ensemble de Wikipédia.